2017 QBE Insurance Australian FIM Speedway Grand Prix – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 28 października 2017 na stadionie Etihad w Melbourne.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Sama Mastersa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Justin Sedgmen i Davey Watt.

Po wycofaniu się z turnieju Maxa Fricke’a, który miał zastąpić Fredrika Lindgrena i zastąpieniu go przez pierwszego rezerwowego, na miejsce drugiego rezerwowego wyznaczono Brady Kurtza.

22 października z turnieju wycofał się także Niels Kristian Iversen, zastąpił go nominowany jako drugi rezerwowy Davey Watt. Po tej zmianie na pozycję drugiego rezerwowego powołano Rohana Tungate'a.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#45)  Greg Hancock → (#25)  Peter Kildemand

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#84)  Martin Smolinski

Kolejnym zawodnikiem, który z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach był Fredrik Lindgren. Jako zmiana kwalifikowana miał wystąpić: Max Fricke. Jednak on także doznał kontuzji i nie był w stanie wystąpić w Grand Prix Australii. Jako zmiana wystąpił Justin Sedgmen nominowany jako pierwszy rezerwowy.
 (#66)  Fredrik Lindgren → (#46)  Max Fricke → (#17)  Justin Sedgmen

Także Niels Kristian Iversen z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach. Jako zmiana wystąpił Davey Watt nominowany jako drugi rezerwowy.
 (#88)  Niels Kristian Iversen → (#18)  Davey Watt

Losowanie pozycji startowych odbyło się 27 października.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Australia
2017
2017 w Australii